
Termin -{PEO}- ima više značenja.

 Polietilen glikol, polimer
 Stari persijski jezik, po -{ISO}- 639-2 i -{ISO}- 639-3 standardima